Шестерня:

 Шестерня — зубчатое колесо.
 Шестерня — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области России.
 Шестерня — село в Широковском районе Днепропетровской области Украины.